88. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 26-27 marca 2013 na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle.

W konkursie indywidualnym na dużej skoczni zwyciężył Maciej Kot, srebrny medal zdobył Kamil Stoch, a brązowy – Piotr Żyła.

Konkurs drużynowy na dużej skoczni wygrał zespół AZS Zakopane w składzie: Grzegorz Miętus, Jakub Kot, Krzysztof Miętus i Maciej Kot.

Po raz pierwszy od wprowadzenia dwóch konkursów indywidualnych o mistrzostwo Polski (czyli od 1962 roku), Polski Związek Narciarski nie zaplanował przeprowadzenia zawodów na normalnej skoczni.

Obiekt 
Konkursy skoków na Mistrzostwach Polski 2013 odbywają się na dużej skoczni w Wiśle.

Wyniki

Konkurs drużynowy na dużej skoczni (26.03.2013)

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (27.03.2013)

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
2013 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Wiśle